Habloville è un comune francese di 328 abitanti situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti 

 
Comuni dell'Orne